Mojokerto ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Stand 2021 leben hier circa 1,1 Millionen Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Mojosari.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Mojokerto in 18 Distrikte (Kecamatan).

Demographie 
2020 lebten in Mojokerto 1.119.209 Menschen, davon 556.262 Frauen und 562.947 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 1617 Personen pro Quadratkilometer. 98,9 Prozent der Einwohner sind Muslime, 0,9 Prozent Protestanten und 0,1 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus, Buddhisten und Konfuzianern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)